Tragevorrichtung steht für:

 ein Hilfsmittel zum Transport von Personen, siehe Trage
 ein Hilfsmittel zum Transport von Gütern, siehe Rückentrage
 Tragevorrichtung (Waffe), ein Gehänge
 Altslawische Tragevorrichtung, eine Tragevorrichtung für Säbelscheiden
 Tragewiege, eine Tragevorrichtung für Kleinkinder, siehe Wiegenbrett